Партнер ( — учасник)

 учасник гри
 учасник гри на сцені, танцях
 компаньйон, товариш у справі
 Діловий партнер, співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона
 Партнер (тижневик) — обласний інформаційно-аналітичний тижневик (Хмельницька область).
 Сексуальний партнер

Див. також 

 «Партнер» — видання.
 «Партнер» — фільм 1968 року режисера Бернардо Бертолуччі.
 «Партнер» — фільм 2007 року режисера Девіда Дхавана.